{{Картка:Таксономія
| name = Anaplectoides
| image =Anaplectoides prasina.jpg
| image_caption = Anaplectoides prasina
| regnum = Тварини (Animalia) 
| phylum = Членистоногі (Arthropoda)
| classis = Комахи (Insecta)
| ordo = Лускокрилі (Lepidoptera)
| superfamilia = Совкоподібні (Noctuoidea)| familia = Совки (Noctuidae)
| subfamilia = Noctuinae
| genus = Anaplectoides| genus_authority = McDunnough, [1929]
}}Anaplectoides' — рід метеликів родини Совок (Noctuidae).

 Види 
 Anaplectoides brunneomedia McDunnough, 1946
 Anaplectoides colorata (Corti & Draudt, 1933)
 Anaplectoides fuscivirens Sugi, 1995
 Anaplectoides inexpectata Dierl, 1983
 Anaplectoides inouei Plante, 1987
 Anaplectoides magnifica (Moore, 1882)
 Anaplectoides perviridis (Warren, 1912)
 Anaplectoides phaeotaenia Boursin, 1955
 Anaplectoides prasina – Green Arches ([Schiffermüller], 1775)
 Anaplectoides pressus (Grote, 1874)
 Anaplectoides semivirens Ronkay & Ronkay, 1999
 Anaplectoides tamsi Boursin, 1955
 Anaplectoides virens'' (Butler, 1878)

Джерела 
 Anaplectoides at funet.fi 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database 

Совки
Роди совок